Wild card o wildcard (‘comodín’ en inglés) puede referirse a:

 Tarjeta de invitación, un deportista o equipo que es invitado a participar en una competición a pesar de que no le correspondería por su clasificación.
 Carácter comodín; en informática, un carácter (como el asterisco, por ejemplo: *) que representa cualquier otro carácter o cadena de caracteres.
 Máscara wildcard, en redes informáticas.
 Wild Card (película), película estadounidense de 2015.
 Wild Card (serie de televisión), serie de televisión estadounidense y canadiense.